

Geografia
 Vollon – frazione del comune italiano di Brusson

Persone
 Antoine Vollon – pittore e incisore francese
 Michel Roux Vollon – politico francese